Severin může být:

jméno
 Severin z Norika (410–482) – křesťanský světec, misionář a mnich
 Severin Freund (* 1988) – německý skokan na lyžích

příjmení osob
 Jožka Severin (1916–1991) – moravský lidový zpěvák
 Karel Severin (1899–?) – český fotbalista
 Karel Severin (zlatník) (* 1946) – restaurátor uměleckého řemesla
 Pavel Severín z Kapí hory (asi 1500–1554) – český knihtiskař a purkmistr
 Steven Severin (* 1955) – anglický hudebník

rodné jméno
 Severin Joklík (1857–1915) – moravský lékař a vlastenec
 Severin Michalovic († 1814) – český františkán
 Severin Nilsson (1846–1918) – švédský malíř a fotograf
 Severin Tůn (1914–2010) – českobratrský farář

geografické pojmy
 Caraș-Severin – rumunská župa v Banátu
 Drobeta-Turnu Severin – rumunské město
 Severin (Chorvatsko) – chorvatská opčina
 Severin na Kupi – chorvatská vesnice, součást města Vrbovsko

jiný význam
 FC Drobeta-Turnu Severin – rumunský fotbalový klub

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - místopisné jméno